Torpa socken kan avse:

Torpa socken, Halland – en socken i Halland
Torpa socken, Sunnerbo – en socken i Kronobergs län
Torpa socken, Södermanland – en socken i Södermanland, Västmanlands län
Torpa socken, Västergötland – en socken i Västergötland
Torpa socken, Östergötland – en socken i Östergötland